Plaats in Indonesië
 Wanar (Tersono), een plaats in het bestuurlijke gebied Batang in de provincie Midden-Java
 Wanar (Pucuk), een plaats in het bestuurlijke gebied Lamongan in de provincie Oost-Java